Freischwinger steht für:
 Freischwinger, eine Stuhlkonstruktion
 Freischwinger (Lautsprecher), ein Lautsprechertyp
 Freischwinger (Uhr), zwei Pendeluhr-Bauarten